The Spider's Web est le titre de plusieurs œuvres:
 The Spider's Web, pièce de théâtre d'Agatha Christie
 The Spider's Web (Zorro l'homme-araignée), film sorti en 1938
 The Spider's Web, film sorti en 1960